Olaszország
Anguillara Sabazia, település Olaszországban, Veneto régióban, Padova megyében
Anguillara Veneta, település Olaszországban, Lazio régióban, Róma megyében